L'édition 2008 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Zénith Saint-Pétersbourg (vainqueur de la Coupe de l'UEFA) au club de Manchester United (vainqueur de la Ligue des champions), le  au Stade Louis-II de Monaco.

Le Zénith Saint-Pétersbourg a remporté pour la première fois de son histoire la Supercoupe sur le score de 2 à 1. Buts de Pavel Pogrebnyak () et Danny () et de Nemanja Vidic ().

Détails du match

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligue des champions de l'UEFA 2007-2008 
 Coupe UEFA 2007-2008

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

2008
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face du Manchester United Football Club
Face-à-face du Zénith Saint-Pétersbourg
Supercoupe
Sport à Monaco en 2008
Football MS